From Hell (strip), het comicverhaal van Alan Moore
From Hell (film), de verfilming van het comicverhaal uit 2001
From Hell-brief, een brief die geschreven is door een persoon die claimde Jack the Ripper te zijn